Кубок Австралії з футболу 2021 — 7-й розіграш кубкового футбольного турніру у Австралії. Титул володаря кубка вдруге здобув Мельбурн Вікторі.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 вересня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 вересня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 листопада 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 листопада 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 листопада 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 листопада 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 листопада 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 грудня 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 жовтня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 грудня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 січня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 січня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 січня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 січня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австралії на soccerway 

2021
Австралія
2021 в австралійському спорті